Ившино — название населённых пунктов в России:

 Ившино — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Ившино — деревня в Любимском районе Ярославской области.